Taki steht für:
 TAKI 183 (* 1953/1954) Graffiti-Pionier 
 Taki (Indien), Stadt in Westbengalen

Familienname:
 Kumari Taki (* 1999), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Makoto Taki (* 1938), japanischer Politiker
 Masami Taki (* 1972), japanischer Fußballtrainer
 Taki Michiyo, japanischer Fußballspieler
 Taki Mototaka (1695–1766), japanischer Mediziner
 Taki Rentarō (1879–1903), japanischer Komponist
 Rion Taki (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Yasuhiko Taki (* 1931), japanischer Fischereiwissenschaftler und Umweltschützer
 Yūta Taki (* 1999), japanischer Fußballspieler

Vorname:
 Taki Inoue (* 1963), japanischer Rennfahrer

Mehrere Flüsse in Japan (, Taki-kawa bzw. Taki-gawa, „Wasserfall-Fluss“):
 Taki (Aichi), Fluss in der Präfektur Aichi
 Taki (Akita), Fluss in der Präfektur Akita
 Taki (Arakawa), Fluss in der Präfektur Saitama, der in den Arakawa mündet
 Taki (Ibaraki), Fluss in der Präfektur Ibaraki
 Taki (Iwate), Fluss in der Präfektur Iwate
 Taki (Mie), Fluss in der Präfektur Mie
 Taki (Nara), Fluss in der Präfektur Nara
 Taki (Shizuoka), Fluss in der Präfektur Shizuoka
 Taki (Tamashima), Fluss in der Präfektur Saga, der in den Tamashima mündet
 Taki (Tsubusa), Fluss in der Präfektur Ōita, der in den Tsubusa mündet
 Taki (Uda), Fluss in den Präfekturen Mie und Nara, der in den Uda () mündet

Siehe auch:
 Taki-Taki
 Taci